Амок: 

 Амок — внезапно возникающее буйное психическое расстройство.

Литературные произведения 
 «Амок» — новелла Стефана Цвейга
 «Амок» — роман Янки Мавра
 «Амок» — повесть Георгия Демидова

Фильмы, сериалы 
 
 В сериале «Звёздный путь: Оригинальный сериал» есть серия «Амок» ().

Музыка 
 Amok — сингл немецкой darkwave-группы «Diary of Dreams».
 Amok — первый альбом «The Late B.P. Helium».
 Amok — третий альбом финской группы «Sentenced».
 Amok — альбом польской darkwave-группы «Sui Generis Umbra»
 Amok — песня немецкой группы «Terminal Choice», изданная бонусом к альбому «Menschenbrecher».
 Amok — песня немецкой группы «Eisbrecher».
 Amok — песня немецкой группы «Der Bote».
 Amokk — песня немецкой музыкальной группы «666».
 Amok run — песня немецкой группы «Kreator»
 Amok — альбом группы «Atoms for Peace», вышедший в 2013 году.
 Run Amok — песня шведской группы «Dynazty»
 АМОК — альбом группы «RAVANNA»

Имя собственное 
 Амок () — имя одного из священников, возвратившихся с Зоровавелем из плена Вавилонского. Упоминается в Книге Неемии (XII, 7, 20).

Другое 
 Amok (1996) — компьютерная игра в жанре аркадного симулятора, вышедшая на PC и Sega Saturn.
 Amok Entertainment — американский издатель видео- и компьютерных игр.
 Амок — блюдо кхмерской кухни.